Osebnost leta revije Time (, do leta 1999 Man of the Year) je posebna izdaja revije Time, ki je posvečena osebi, skupini, ideji ali objektu, ki je po mnenju avtorjev revije najbolj zaznamoval določeno leto. Podeljuje se od leta 1927.

Osebnosti leta

Sklici

Time
Nagrade
Nagrade, ustanovljene leta 1927